Dramatis personae peut désigner :

 Dramatis personae, expression latine désignant la liste des personnages d'une pièce de théâtre.  

 Dramatis personae, recueil de poèmes de Robert Browning de 1864.

 Dramatis personae, essai autobiographique de William Butler Yeats publié en 1936.